La Coppa di Russia 2007-2008 () è la 7ª Coppa di Russia di pallacanestro maschile.

Squadre 
Partecipano 49 squadre iscritte alla Superliga A 2007-2008 e alla Superliga B.

Regolamento 
Sono previste tre fasi:
Fase I: 29 squadre vengono divise in cinque gruppi tramite il principio territoriale, le prime classificate avanzano al secondo turno.
Fase II: alle squadre del turno precedente si uniscono le partecipanti alla Superliga A 2007-2008 (le migliori quattro della stagione 2006-2007 accedono direttamente ai quarti di finale); inizia la fase ad eliminazione con partite di andata e ritorno.
Fase III: la fase finale si disputa attraverso una Final Four.

Primo turno

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Gruppo E

Secondo turno

Terzo turno

Tabellone

Final Four

Finale

Voci correlate 
Superliga A 2007-2008

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2007
Pallacanestro nel 2008
Coppa di Russia di pallacanestro maschile